

Codici 
 YMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mayo (Yukon) (Canada)